Piechota ist der Familienname folgender Personen:

 Sławomir Piechota (* 1960), polnischer Politiker
 Ulrike Piechota (* 1942), deutsche Schriftstellerin und Kirchenmusikerin